A hadibajnokságokat is beszámolva ez volt az MTK tizedik bajnoksága. Év közben sok játékos ment el a csapatból, távozott Schlosser, valamint Hogan edző is. A második helyezett Ferencvárosnak csak egy ponttal volt kevesebbje. A tavaszi rangadó a második félidő elején félbeszakadt, amikor Orth fellökte a tizenhatoson belül őt szerelő Szabót, aki esés közben kézzel ért a labdához. Ezért 11-est ítélt a bíró. Tiltakozásul a ferencvárosiak levonultak, a két pontot pedig az MTK kapta.

A vidék bajnokai: Szegedi AK, Diósgyőri VTK, Tatabányai SC, Pécsi SC, Pestlőrinci AC, Debreceni KASE. Döntő: Szeged - Diósgyőr 5:2.

A válogatott hat mérkőzést játszott tavasszal, nyáron pedig német-svéd túrán vett részt, amely bevételét az MLSZ kapta .

Profizmussal kapcsolatos botrányok robbantak a Kispesti AC körül. Kiderült, hogy kettős könyveléssel eltüntettet pénzekkel szponzorálták a játékosokat. Minden csapatnál volt valami hasonló, de csak a kispestieknél voltak meg a papírok. Nem zárták ki a csapatot, hanem nyolc játékost profivá nyilvánítottak, hármat nyolc hónapra eltiltottak, valamint menesztették a vezetőséget. Egy év múlva mindenkinek megbocsátottak.

Újra indult a Magyar Kupa, a döntőben a Ferencváros az első mérkőzés 2:2-es döntetlenje után, 1:0 arányban bizonyult jobbnak az Újpesti Torna Egyletnél.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

Bajnok MTK játékosai: Kropacsek Ferenc k. (20), Mándi Gyula (17), Kovács Dezső (11), Kertész II Vilmos (21), Nyúl I Ferenc (15) Vágó Antal (19), Opata Zoltán (19), Molnár György (18), Orth György (18), Siklóssy Antal (9), Schlosser Imre (9), Senkey I Imre (9), Braun József (8), Nádler Henrik (7), Dobsa Elek (7), Feldmann Gyula (7), Dobó Gyula (5), Guttmann Béla (4), Rakitovszky I Géza (3), Senkey II Gyula (3), Gerber László (2), Fábián Sándor k. (1), Kollár Zoltán (1), Nagy József (1), Rakitovszky II Gyula (1), Weisz Leó (1).

Edző: Burgess (angol)

Dijak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
1921